Peetrimõisa (Kanepi), een dorp in de Estlandse gemeente Kanepi
 Peetrimõisa (Viljandi), een dorp in de Estlandse gemeente Viljandi vald